Арушаня́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Арушанян, Артур Ашотович (род. 1993) — армянский каратист.
 Арушанян, Баграт Исаакович (1903—1994) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1945).
 Арушанян, Шмавон Минасович (1903—1982) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР (1954—1963).
 Арушанян, Эдуард Бениаминович (род. 1944) — доктор медицинских наук, специалист в области психофармакологии и нейрофизиологии.